Ниола има више значења:
 Ниола (Јута)
 Ниола (Ајова)